OMT est un sigle de 3 lettres, qui signifie :

Économie 
 Opérations monétaires sur titres (« OMT »), nom qui désigne l'action mise en place par la Banque centrale européenne pour alléger les tensions dans le cadre de la crise de la dette dans la zone euro ;

Éducation 
 Open Music Theory ("Théorie de la musique open-source"), un livre nativement en ligne écrit par des professeurs de musique.

Divers 
 Organisation mondiale du tourisme ;
 Object modeling technique ;
 Orthogonal Mode Transducer, un dispositif électronique de traitement du signal utilisé pour séparer les signaux d'antenne ;
 Ordre martiniste traditionnel.

Références